Bonac (Arieja), municipi al departament de l'Arieja (regió d'Occitània, França)
 Bonnac (Cantal), municipi al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Bonac (Cruesa), comú al departament de Cruesa (regió de Nova Aquitània, França)
 Bonnac-la-Côte, municipi al departament de l'Alta Viena (Nova Aquitània)
 Bonac-Irazein municipi a departament d'Arieja la regió (Occitània)
 Cantó de Bònac, cantó al districte de Garait (departament de Cruesa, França)